Ingamells ist der Name von

 Andrew Ingamells (* 1956), britischer Künstler
 Bob Ingamells (1914–1986), australischer Politiker, Abgeordneter und Sprecher des tasmanischen Parlaments
 David Ingamells (* 1990), britischer Jazzmusiker (Schlagzeug)
 Edith Ingamells (1894–2006) ♀, British supercentenarian	
 John Ingamells (1934–2013), britischer Kunsthistoriker
 Loris Ingamells (1892–1981), Pharmazeut und Theosophist
 Rex Ingamells (1913–1955), australischer Dichter